22. Puchar Europy w Rzutach - zawody lekkoatletyczne w konkurencjach rzutowych, które po raz drugi z rzędu odbyły się w Leirii w Portugali. Zawody odbyły się między 11–12 marca.

Rezultaty

Mężczyźni

Seniorzy

Młodzieżowcy U23

Kobiety

Seniorki

Młodzieżowcy U23

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 Reports - leiria23results.european-athletics.com
 Schedule & Results - leiria23results.european-athletics.com

2023
2023 w lekkoatletyce
2023 w Portugalii
Lekkoatletyka w Portugalii
Leiria